Грант Річард Квецінскі, також відомий під псевдонімом GRiZ, американський ді-джей, автор пісень і продюсер електронної музики з Саутфілда, штат Мічиган. Він відомий своєю грою на саксофоні, а також продюсуванням фанку, електро-соулу та фьючерсного фанку.

Раннє життя 
Квецінський народився та виріс у Саутфілді, штат Мічиган, передмісті Детройта. Його двоюрідний брат Вайатт Віллард жив з ним до 10 років. У початковій школі Квецінський вперше познайомився з альт-саксофоном, а також з фортепіано. Після того, як він виріс на гучних звуках фанк-груп, таких як The Meters, Квецінський виявив, що тяжіє до цього напряму, коли вперше почав створювати власну музику в коледжі. Він відвідував середню школу Бірмінгем Гровс, а потім Університет штату Мічиган протягом кількох років, перш ніж кинув навчання, щоб зосередитися на музичній кар'єрі. Також під час навчання в коледжі він почав відчувати себе досить комфортно, щоб відкрито ідентифікувати себе як гея. Перебуваючи в штаті Мічиган, він часто проводив вечірки з діджеями в братських будинках своїх друзів і грав шоу в районі Іст-Лансінг. GRiZ вперше став популярним після виходу свого безкоштовного дебютного альбому End of the World Party у 2011 році. З релізом він підтримав таких великих артистів, як Bassnectar, Pretty Lights, Gramatik і Big Gigantic у їхніх турах, що в кінцевому підсумку призвело до його власного туру-хедлайнера. Після такого успіху GRiZ випустили ще шість альбомів: Mad Liberation у 2012 році, Rebel Era у 2013 році, Say It Loud у 2015 році, Good Will Prevail у 2016 році, Ride Waves у 2019 році та Rainbow Brain у 2021 році. Зараз Гріз проживає в центрі Денвера та в центрі Детройта.

Кар'єра 
Квєцінський створив лейбл All Good Records (раніше Liberated Music) для просування своєї музики разом із електротехніками Muzzy Bearr (який також грає на гітарі наживо з GRiZ і на кількох треках), The Floozies, The Geek x VRV та Manic Focus. All Good Records описує себе як лейбл, який «відповідає старому шкільному мотаун-соулу, фанку майбутнього, новому диско, передовій електроніці та всьому, що є на передньому плані нового звучання». Квецінський подорожує по США та Канаді, виступаючи на таких фестивалях таких, як Summer Camp, Electric Zoo, Electric Forest, Hard Los Angeles, TomorrowWorld, North Coast Festival, Decadence, SnowBall, Lollapalooza та Shambhala. Він співпрацював з іншими виконавцями, включаючи Gramatik, ExMag і Big Gigantic. Його четвертий альбом Say It Loud був випущений 31 березня 2015 року. У 2016 році GRiZ випустив Good Will Prevail, який вперше потрапив у чарти Billboard 200. У 2017 році GRiZ підтримав гарну атмосферу завдяки реміксованій версії Good Will Continue. У 2019 році вийшов його шостий альбом Ride Waves, який демонстрував новий стиль звучання з більшою кількістю репу та співів, ніж будь-коли раніше. Після того, як COVID-19 охопив, GRiZ перейшов до прямих трансляцій через Instagram, Twitch та YouTube, щоб продовжувати поширювати свою музику.

12 днів Grizmas, щорічна подія, яку проводить Griz, він має на меті привернути увагу та прибуток для неприбуткових організацій. Протягом дванадцяти днів до його щорічного дводенного фестивалю в Детройті під назвою GRiZMAS всі доходи, отримані від заходів, передавались різноманітним благодійним організаціям, а шанувальники часто отримують винагороду за участь.

GRiZFam і Liberators 
GRiZFam розпочався як спосіб для шанувальників GRiZ спілкуватися один з одним за допомогою музики, зображень та іншого супутнього мистецтва. Liberators є вуличною командою GRiZ, вони допомагають підвищувати обізнаність про шоу, поширювати музику, а також допомагають благодійним організаціям. Фанати працюють за мантрою, яку популяризував GRiZ: Show Love, Spread Love.

Нагороди, номінації та досягнення 
У 2013 році GRiZ отримав найкращі рецензії в таких виданнях, як Detroit Music Magazine, SPIN і The Untz, які назвали GRiZ «виконавцем № 1 у 2013 році». Кубок у Денвері, штат Колорадо, GRiZ переміг у категорії «Квітка вибору народу» за штам GRiZ Kush, створений у співпраці з Native Roots Apothecary.

У грудні 2015 року GRiZ, The Liberators та All Good Records були нагороджені «Духом Детройту» за кампанію «12 днів GRiZMAS», яка зібрала понад 30 000 доларів США для Little Kids Rock. Ініціатива показала, що художник із Боулдера очолив 12-денну серію благодійних заходів у своєму рідному місті, від збору пальто для бездомних і доставки товарів до притулків для собак, до поширення різдвяної насолоди по всьому економічно-депресивному місту за допомогою безкоштовних шоу, індустріальних панелей та благодійного складського концерту «Night Before GRiZMAS».

Дискографія 

 End of the World Party (2011)
 Mad Liberation (2012)
 Rebel Era (2013)
 Say it Loud (2015)
 Good Will Prevail (2016)
 Ride Waves (2019)
 Rainbow Brain (2021)

Джерела 

Музиканти
ЛГБТ-музиканти
Продюсери
Саксофоністи США
Автори-виконавці США